Komet Shoemaker se lahko nanaša na enega naslednjih kometov:
 102P/Shoemaker (Komet Shoemaker 1)
 155P/Shoemaker (Komet Shoemaker 3)
 199P/Shoemaker (Komet Shoemaker 4)

Imenovanje kometa z imenom Shoemaker je povezano še z naslednjimi kometi :
 118P/Shoemaker-Levy (Komet Shoemaker-Levy 4), 
 121P/ Shoemaker-Holt (Komet Shoemaker-Holt 2), 
 128P/ Shoemaker-Holt (Komet Shoemaker-Holt 1), 
 129P/Shoemaker-Levy (Komet Shoemaker-Levy 3), 
 135P/Shoemaker-Levy (Komet Shoemaker-Levy 8), 
 137P/Shoemaker-Levy (Komet Shoemaker-Levy 2), 
 138P/Shoemaker-Levy (Komet Shoemaker-Levy 7), 
 145P/Shoemaker-Levy (Komet Shoemaker-Levy 5), 
 146P/Shoemaker-LINEAR (Komet Shoemaker-LINEAR), 
 181P/Shoemaker-Levy (Komet Shoemaker-Levy 6), 
 192P/Shoemaker-Levy (Komet Shoemaker-Levy 1), 
 D/1993 F2 (Komet Shoemaker-Levy 9)

Neoštevilčeni periodični in neperiodični kometi z imenom Shoemaker pa so še (november 2009), :

 C/1983 R1 (Shoemaker), 
 C/1984 K1 (Shoemaker), 
 C/1984 U1 (Shoemaker), 
 C/1984 U2 (Shoemaker), 
 C/1986 E1 (Shoemaker),
 C/1987 H1 (Shoemaker),
 C/1988 B1 (Shoemaker), 
 C/1989 A5 (Shoemaker), 
 C/1989 A6 (Shoemaker), 
 C/1992 U1 (Shoemaker)

Opombe in sklici